Laugardalur steht für: 

 eine ehemalige isländische Gemeinde, siehe Bláskógabyggð
 ein Tal in dieser Gemeinde, siehe Laugardalur (Bláskógabyggð)
 einen Stadtteil von Reykjavík in Island, siehe Laugardalur (Reykjavík)
 in der isländischen Gemeinde Dalabyggð:
 das Tal der Laugará im Süden der Gemeinde, siehe Laugardalur (Laugará)
 ein Tal nordöstlich des Flusses Búðardalsá im Norden der Gemeinde, siehe Laugardalur (Búðardalsá)
 ein Tal in der Gemeinde Súðavík nördlich des Efstadalsvatn im Nordwesten Islands, siehe Laugardalur (Súðavíkurhreppur)
 einen Ort in der isländischen Gemeinde Skagafjörður südöstlich von Varmahlíð, siehe Laugardalur (Skagafjörður)
 einen Ort in der isländischen Gemeinde Norðurþing nördlich von Húsavík, siehe Laugardalur (Norðurþing)
 ein Tal in der isländischen Gemeinde Tálknafjörður, siehe Laugardalur (Tálknafjarðarhreppur)